Dalaman (district)
Dalaman (stad)
Luchthaven Dalaman